Эльгорриага () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Бидасоа. Занимает площадь 3,91 км². Население — 221 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры